Christian Nilsson kan avse:

Christian Nilsson (golfspelare), golfspelare
Christian Nilsson (militär), generalmajor i flygvapnet
Kristian Nilsson (Guldsmed).